1972/73 was het 62ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de Nationalliga A, daaronder was de tweede klasse die opgedeeld was in een Regionalliga Ost (Wenen, Niederösterreich, Burgenland), Mitte (Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) en West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg). De derde klasse was de Landesliga van elke deelstaat.

Nationalliga 

Kampioenenploeg: Friedrich Koncilia – Engelbert Kordesch, Roland Eschelmüller, Walter Skocik, Johann Eigenstiller, Manfred Gombasch – Werner Kriess, Peter Koncilia, Roland Hattenberger, Karl-Heinz Lercher, Hans Rebele, Günther Rinker – Kurt Jara, Wolfgang Breuer, Ove Flindt, Franz Wolny, Peter Kastner, Helmut Siber - Trainer: Egon Herlan, Branko Elsner, Robert Gebhardt

 (K) = verdedigend kampioen, (B) = bekerwinnaar

Regionalliga

Regionalliga Ost

Regionalliga Mitte

Regionalliga West 

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 1972/73